Pearson může být:

příjmení
 viz Pearson (příjmení)

další významy
 Pearson (Georgie), město v USA
 Pearsonovo mezinárodní letiště Toronto
 Pearson Isles, souostroví u pobřeží Austrálie
 Pearson PLC, britská mediální korporace